Estroma (del griego στρῶμα [strôma], ‘tapiz’) puede referirse a:
 El estroma; en histología animal, el armazón o entramado de un órgano.
 El estroma; en las plantas es el espacio lleno de fluido que en los plastos rodea a los tilacoides, y es el lugar donde se lleva a cabo la parte de la fotosíntesis en la que no participa la luz (fase oscura).
 El estroma; es la expresión de cada una de las partes del mundo perceptible para el materialismo filosófico

Enlaces externos